«Taboo» o «Tabú» puede referirse a:

 «Tabú» (1999), canción de Gustavo Cerati; 
 «Taboo» (2008), canción de Koda Kumi;
 «Taboo» (2011), sencillo bilingüe español/portugués del cantante de reguetón Don Omar; 
 «Taboo» (2018), canción de Christabelle Borg que representó a Malta en el Festival de la Canción de Eurovisión 2018;
 «Tabú» (2019), canción de Pablo Alborán y Ava Max;
 Gohatto (1999), película japonesa de un amor homosexual entre samuráis - dirigida por Nagisa Oshima; 
 Taboo, nombre artístico de "Jaime Luis Gómez" (1975-), rapero estadounidense que actualmente conforma el grupo The Black Eyed Peas; 
 Tabú, una conducta restrictiva practicada por un grupo social; 
 Tabú, juego de mesa; 
 Tabú, hechizo de la serie Harry Potter; 
 Taboo, series de películas porno; o
 Taboo, serie melodrama televisiva británica iniciada en 2017.
 Taboo, nombre del show teatral de danzas realizado por Bailamos? La compañía en 2018.